Па́льмино — деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Деревня Пальмино муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположена в 333 км к северо-востоку от Екатеринбурга и в 170 км к северу от Тюмени, в 27 километрах (по автотрассе в 45 километрах) к северо-востоку от к юго-западу от районного центра села Таборы, между реками Шевья (правый приток реки Большая Икса) и Большая Икса (правый приток реки Икса).

История 
Значение слова «Паль» с языка манси  означает густой, непроходимый (лес, трава). Мансийско-русский словарь (верхне-лозьвинский диалект). – Тюмень: ООО «ФОРМАТ», 2016. – 140 с.

В 1924—2005 годах была центром Пальминского сельсовета. С 1 января 2006 года входит в состав муниципального образования Кузнецовское сельское поселение.

Религия 
В 1910 году в деревне была построена деревянная, однопрестольная церковь, которая была освящена в честь Святой Живоначальной Троицы 10 декабря 1912 года. Свято-Троицкая церковь была закрыта в 1930-е годы.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Уроженцы 
В Пальмино родился российский политик, депутат Государственной думы Николай Езерский.

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района